Di seguito una lista di asteroidi dal numero 122001 al 123000 con data di scoperta e scopritore.

122001-122100 

|-
| 122001 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 122002 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 122003 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 122004 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 122005 - ||  || 30 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 122006 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 122007 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122008 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122009 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122010 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122011 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122012 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122013 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122014 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122015 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122016 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122017 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122018 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122019 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122020 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122021 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122022 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122023 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122024 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122025 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122026 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122027 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122028 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122029 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122030 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122031 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122032 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122033 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122034 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122035 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122036 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122037 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122038 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122039 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122040 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122041 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122042 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122043 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122044 - ||  || 9 aprile 2000 || P. G. Comba
|-
| 122045 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122046 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122047 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122048 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122049 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122050 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122051 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122052 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122053 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122054 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122055 - ||  || 10 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122056 - ||  || 10 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122057 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122058 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122059 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122060 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122061 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122062 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122063 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122064 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122065 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122066 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122067 - ||  || 27 aprile 2000 || W. R. Cooney Jr.
|-
| 122068 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122069 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122070 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122071 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122072 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122073 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122074 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122075 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122076 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122077 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122078 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122079 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122080 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122081 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122082 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122083 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122084 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122085 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122086 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122087 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122088 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122089 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122090 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122091 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122092 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122093 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122094 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122095 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 122096 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122097 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122098 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122099 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122100 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|}

122101-122200 

|-
| 122101 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122102 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122103 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122104 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 122105 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122106 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122107 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122108 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122109 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122110 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 122111 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 122112 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122113 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122114 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122115 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122116 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122117 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122118 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122119 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122120 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122121 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122122 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122123 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122124 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122125 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122126 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122127 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122128 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122129 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122130 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122131 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122132 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122133 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122134 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122135 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122136 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122137 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122138 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122139 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122140 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122141 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122142 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122143 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122144 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122145 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122146 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122147 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122148 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122149 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122150 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122151 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122152 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122153 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122154 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122155 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122156 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122157 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122158 - ||  || 4 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122159 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122160 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122161 - ||  || 13 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122162 - ||  || 26 maggio 2000 || P. G. Comba
|-
| 122163 - ||  || 27 maggio 2000 || Črni Vrh
|-
| 122164 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122165 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122166 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122167 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122168 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122169 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122170 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122171 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122172 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122173 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122174 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122175 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122176 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122177 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122178 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122179 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122180 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122181 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122182 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122183 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122184 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122185 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122186 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122187 - ||  || 26 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122188 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 122189 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122190 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122191 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 122192 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 122193 - ||  || 2 giugno 2000 || Črni Vrh
|-
| 122194 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|-
| 122195 - ||  || 4 giugno 2000 || G. Hug
|-
| 122196 - ||  || 6 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 122197 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122198 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122199 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122200 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|}

122201-122300 

|-
| 122201 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122202 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122203 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 122204 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 122205 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122206 - ||  || 6 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 122207 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 122208 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 122209 - ||  || 27 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 122210 - ||  || 7 luglio 2000 || Črni Vrh
|-
| 122211 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 122212 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 122213 - ||  || 4 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 122214 - ||  || 4 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 122215 - ||  || 1 luglio 2000 || R. H. McNaught
|-
| 122216 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122217 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122218 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122219 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122220 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122221 - ||  || 6 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 122222 - ||  || 7 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122223 - ||  || 7 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122224 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122225 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122226 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122227 - || 2000 OJ || 22 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122228 - ||  || 27 luglio 2000 || P. G. Comba
|-
| 122229 - ||  || 27 luglio 2000 || P. G. Comba
|-
| 122230 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122231 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122232 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122233 - ||  || 29 luglio 2000 || Lake Tekapo
|-
| 122234 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122235 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122236 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122237 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122238 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122239 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122240 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122241 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122242 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122243 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122244 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122245 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122246 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122247 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122248 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122249 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122250 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122251 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122252 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122253 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122254 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122255 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122256 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122257 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122258 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122259 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122260 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122261 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122262 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122263 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122264 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122265 - ||  || 31 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122266 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122267 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122268 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122269 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122270 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 122271 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 122272 - || 2000 PV || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122273 - ||  || 3 agosto 2000 || P. G. Comba
|-
| 122274 - ||  || 1 agosto 2000 || Črni Vrh
|-
| 122275 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122276 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122277 - ||  || 4 agosto 2000 || NEAT
|-
| 122278 - ||  || 5 agosto 2000 || NEAT
|-
| 122279 - ||  || 6 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 122280 - ||  || 8 agosto 2000 || L. Šarounová
|-
| 122281 - ||  || 8 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122282 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122283 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122284 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122285 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122286 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122287 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122288 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122289 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122290 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122291 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122292 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122293 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122294 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122295 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122296 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122297 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122298 - ||  || 4 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122299 - ||  || 4 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122300 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|}

122301-122400 

|-
| 122301 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122302 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122303 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122304 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122305 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122306 - ||  || 24 agosto 2000 || Farra d'Isonzo
|-
| 122307 - ||  || 25 agosto 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 122308 - ||  || 25 agosto 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 122309 - ||  || 24 agosto 2000 || Črni Vrh
|-
| 122310 - ||  || 21 agosto 2000 || A. Brandeker
|-
| 122311 - ||  || 25 agosto 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 122312 - ||  || 24 agosto 2000 || W. Bickel
|-
| 122313 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122314 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122315 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122316 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122317 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122318 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122319 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122320 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122321 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122322 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122323 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122324 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122325 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122326 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122327 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122328 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122329 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122330 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122331 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122332 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122333 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122334 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122335 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122336 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122337 - ||  || 27 agosto 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 122338 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122339 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122340 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122341 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122342 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122343 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122344 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122345 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122346 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122347 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122348 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122349 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122350 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122351 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122352 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122353 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122354 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122355 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122356 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122357 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122358 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122359 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122360 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122361 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122362 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122363 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122364 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122365 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122366 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122367 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122368 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122369 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122370 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122371 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122372 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122373 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122374 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122375 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122376 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122377 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122378 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122379 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122380 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122381 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122382 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122383 - ||  || 26 agosto 2000 || P. G. Comba
|-
| 122384 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122385 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122386 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122387 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122388 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122389 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122390 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122391 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122392 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122393 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122394 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122395 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122396 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122397 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122398 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122399 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122400 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|}

122401-122500 

|-
| 122401 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122402 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122403 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122404 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122405 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122406 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122407 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122408 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122409 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122410 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122411 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122412 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122413 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122414 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122415 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122416 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122417 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122418 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122419 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122420 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122421 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122422 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122423 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122424 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122425 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122426 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122427 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122428 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122429 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122430 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122431 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122432 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122433 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122434 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122435 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122436 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122437 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122438 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122439 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122440 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122441 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122442 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122443 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122444 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122445 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122446 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122447 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122448 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122449 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122450 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122451 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122452 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122453 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122454 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122455 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122456 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122457 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122458 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122459 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122460 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122461 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122462 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122463 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122464 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122465 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122466 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122467 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122468 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122469 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122470 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122471 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122472 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122473 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122474 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122475 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122476 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122477 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122478 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122479 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122480 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122481 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122482 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122483 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122484 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122485 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122486 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122487 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122488 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122489 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122490 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122491 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122492 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122493 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122494 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122495 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122496 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122497 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122498 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122499 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122500 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|}

122501-122600 

|-
| 122501 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122502 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122503 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122504 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122505 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122506 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122507 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122508 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122509 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122510 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122511 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122512 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122513 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122514 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122515 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122516 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122517 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122518 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122519 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122520 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122521 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122522 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122523 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122524 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122525 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122526 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122527 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122528 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122529 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122530 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122531 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122532 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122533 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122534 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122535 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122536 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122537 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122538 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122539 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122540 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122541 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122542 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122543 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122544 - ||  || 26 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 122545 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122546 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122547 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122548 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122549 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122550 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122551 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122552 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122553 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122554 Joséhernández ||  || 25 agosto 2000 || M. W. Buie
|-
| 122555 Auñón-Chancellor ||  || 28 agosto 2000 || M. W. Buie
|-
| 122556 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 122557 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 122558 - || 2000 RA || 1 settembre 2000 || K. Korlević
|-
| 122559 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122560 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122561 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122562 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122563 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122564 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122565 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122566 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122567 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122568 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122569 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122570 - ||  || 3 settembre 2000 || BATTeRS
|-
| 122571 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122572 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122573 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122574 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122575 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122576 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122577 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122578 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122579 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122580 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122581 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122582 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122583 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122584 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122585 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122586 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122587 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122588 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122589 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122590 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122591 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122592 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122593 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122594 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122595 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122596 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122597 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122598 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122599 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122600 - ||  || 5 settembre 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|}

122601-122700 

|-
| 122601 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122602 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122603 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122604 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122605 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122606 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122607 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122608 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122609 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122610 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122611 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122612 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122613 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122614 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122615 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122616 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122617 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122618 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122619 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122620 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122621 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122622 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122623 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122624 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122625 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122626 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122627 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122628 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122629 - ||  || 8 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122630 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122631 - ||  || 10 settembre 2000 || K. Korlević
|-
| 122632 Riccioli||  || 5 settembre 2000 || S. Donati
|-
| 122633 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122634 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122635 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122636 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122637 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122638 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122639 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122640 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122641 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122642 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122643 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122644 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122645 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122646 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122647 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122648 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122649 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122650 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122651 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122652 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122653 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122654 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122655 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122656 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122657 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122658 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122659 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122660 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122661 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122662 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122663 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122664 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122665 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122666 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122667 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122668 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122669 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122670 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122671 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122672 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122673 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122674 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122675 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122676 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122677 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122678 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122679 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122680 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 122681 - || 2000 SW || 19 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122682 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122683 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122684 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122685 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122686 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122687 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122688 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122689 - ||  || 22 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122690 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122691 - ||  || 24 settembre 2000 || K. Korlević
|-
| 122692 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122693 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122694 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122695 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122696 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122697 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122698 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122699 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122700 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|}

122701-122800 

|-
| 122701 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122702 - ||  || 26 settembre 2000 || BATTeRS
|-
| 122703 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122704 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122705 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122706 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122707 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122708 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122709 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122710 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122711 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122712 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122713 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122714 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122715 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122716 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122717 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122718 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122719 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122720 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122721 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122722 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122723 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122724 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122725 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122726 - ||  || 26 settembre 2000 || Črni Vrh
|-
| 122727 - ||  || 26 settembre 2000 || Črni Vrh
|-
| 122728 - ||  || 26 settembre 2000 || Črni Vrh
|-
| 122729 - ||  || 22 settembre 2000 || W. Bickel
|-
| 122730 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122731 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122732 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122733 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122734 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122735 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122736 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122737 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122738 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122739 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122740 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122741 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122742 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122743 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122744 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122745 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122746 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122747 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122748 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122749 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122750 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122751 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122752 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122753 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122754 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122755 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122756 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122757 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122758 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122759 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122760 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122761 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122762 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122763 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122764 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122765 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122766 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122767 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122768 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122769 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122770 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122771 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122772 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122773 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122774 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122775 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122776 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122777 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122778 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122779 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122780 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122781 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122782 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122783 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122784 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122785 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122786 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122787 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122788 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122789 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122790 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122791 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122792 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122793 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122794 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122795 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122796 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122797 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122798 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122799 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122800 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|}

122801-122900 

|-
| 122801 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122802 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122803 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122804 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122805 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122806 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122807 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122808 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122809 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122810 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122811 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122812 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122813 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122814 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122815 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122816 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122817 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122818 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122819 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122820 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122821 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122822 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122823 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122824 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122825 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122826 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122827 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122828 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122829 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122830 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122831 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122832 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122833 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122834 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122835 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122836 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122837 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122838 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122839 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122840 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122841 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122842 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122843 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122844 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122845 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122846 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122847 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122848 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122849 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122850 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122851 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122852 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122853 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122854 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122855 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122856 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122857 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122858 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122859 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122860 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122861 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122862 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122863 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122864 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122865 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122866 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122867 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122868 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122869 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122870 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122871 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122872 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122873 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122874 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122875 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122876 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122877 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122878 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122879 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122880 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122881 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122882 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122883 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122884 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122885 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122886 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122887 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122888 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122889 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122890 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122891 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122892 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122893 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122894 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122895 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122896 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122897 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122898 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122899 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122900 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|}

122901-123000 

|-
| 122901 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122902 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122903 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122904 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122905 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122906 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122907 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122908 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122909 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122910 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122911 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122912 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122913 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122914 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122915 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122916 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122917 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122918 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122919 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122920 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122921 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122922 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122923 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122924 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122925 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122926 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122927 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122928 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122929 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122930 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122931 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122932 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122933 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122934 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122935 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 122936 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122937 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122938 - ||  || 22 settembre 2000 || NEAT
|-
| 122939 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122940 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122941 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122942 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122943 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122944 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122945 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122946 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122947 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122948 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122949 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122950 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122951 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122952 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122953 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122954 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122955 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122956 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122957 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122958 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122959 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122960 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122961 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122962 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122963 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122964 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122965 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122966 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122967 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122968 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122969 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122970 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122971 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122972 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122973 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122974 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122975 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122976 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122977 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122978 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122979 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122980 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122981 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122982 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122983 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122984 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122985 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122986 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122987 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122988 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122989 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122990 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122991 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122992 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122993 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122994 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122995 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122996 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122997 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122998 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 122999 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 123000 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0122001